

Sigle 
 Structured Query Language – un linguaggio creato per l'accesso a informazioni memorizzate nei database

Codici 
 SQL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di San Carlos, Contea di San Mateo (Stati Uniti)

Altro 
 SQL injection – una tecnica del cracking mirata a colpire le applicazioni web che si appoggiano su un database di tipo SQL